Svartgessi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartgessi (Älvdalens socken, Dalarna, 678279-138918), sjö i Älvdalens kommun,  (26,2 ha)
Svartgessi (Älvdalens socken, Dalarna, 680195-137988), sjö i Älvdalens kommun,  (9,28 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn